Волошино — назва деяких населених пунктів Російської Федерації.

 Волошино — село, Воронезька область, Острогозький район
 Волошино — селище, Калінінградська область, Зеленоградський район
 Волошино — хутір, Ростовська область, Родіоново-Несвітайський район

Див. також 
 Волошине